Das Damendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1935 war ein Tenniswettbewerb in Victoria.

Ergebnisse

Quelle 
 The Daily Colonist (auf archive.org), Ausgaben vom 21. bis 30. Juli 1935

Tennisturnier in Victoria (British Columbia)
Tennisturnier 1935